Первенство Казахстана по футболу 2006 года — 12-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 27 клубов, разделённых на 2 конференции («Северо-восток» и «Юго-запад»).

Команды, занявшие первые места в своих конференциях, напрямую выходили в Суперлигу. Петропавловский «Авангард» отказался от перехода в Суперлигу.

Итоговые таблицы

Конференция «Юго-запад»

Лучшие бомбардиры

Конференция «Северо-восток»

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2006 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу